Plecarea Vlașinilor se poate referi la:

 Plecarea Vlașinilor, un roman scris de Ioana Postelnicu și publicat în 1964
 Plecarea Vlașinilor, ecranizare a romanului omonim al Ioanei Postelnicu, regizată de Mircea Drăgan și lansată în 1983